Sezon 2009/10 2. Fußball-Bundesligi – 36. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Dwie ostatnie drużyny spadły do 3. Ligi, a 16. drużyna grała w barażu o pozostanie w 2. Bundeslidze z 3. drużyną 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2009/10 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 1. FC Kaiserslautern i FC St. Pauli awansowały do Bundesligi 2010/11.
 FC Augsburg przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2010/11.
 Hansa Rostock przegrała swoje mecze barażowe i spadła do 3. Ligi 2010/11.
 Rot-Weiss Ahlen i TuS Koblenz spadły do 3. Ligi 2010/11.
 * Za wykroczenia licencyjne Arminia Bielefeld została ukarana przez DFB 4. punktami ujemnymi.

Baraż o awans do Bundesligi 

 1. FC Nürnberg wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 2010/11.
 FC Augsburg przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2010/11.

Baraż o pozostanie w 2. Bundeslidze 

 Hansa Rostock przegrała mecze barażowe i spadła do 3. Ligi 2010/11.
 FC Ingolstadt 04 wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Fußball-Bundesligi 2010/11.

Zobacz też 
 Bundesliga 2009/10
 3. Liga 2009/10
 Regionalliga 2009/10
 Oberliga 2009/10

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Niemczech
2010 w Niemczech